Kotków peut faire référeznce à :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Łódź
 Kotków, un village du powiat de Łęczyca
 Kotków, un village du powiat de Piotrków

 dans la voïvodie de Silésie
 Kotków, un village du powiat de Gliwice